Walach oder Wałach ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Walach (* 1957), deutscher klinischer Psychologe, Wissenschaftstheoretiker und -historiker
 Miłosz Wałach (* 2001), polnischer Handballspieler
 Thomas Walach (* 1983), österreichischer Historiker, Hochschullehrer und Politiker

Siehe auch:
 Wallach (Begriffsklärung)
 Valach